Oil City ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Oil City (Kalifornien), im Kern County
 Oil City (Kentucky), im  Barren County
 Oil City (Louisiana), im Caddo Parish
 Oil City (Maryland), im Caroline County
 Oil City (Michigan), im Midland County
 Oil City (Missouri), im  Chariton County
 Oil City (Mississippi), im Yazoo County
 Oil City (Carter County, Oklahoma)
 Oil City (Stephens County, Oklahoma)
 Oil City (Cambria County, Pennsylvania)
 Oil City (Venango County, Pennsylvania)
 Oil City (Texas), im  Hutchinson County
 Oil City (Washington), im Jefferson County
 Oil City (Wisconsin), im Monroe County

in Kanada:
 Oil City (Ontario)